Хуррамшахр () — топоним таджикского происхождения:

 Хуррамшахр — село в Лахшском районе, Таджикистан.
 Хуррамшахр — село в Раштском районе, Таджикистан.

См. также 

 Хорремшехр (значения)